Силвер, Лу — американский и израильский баскетболист, юрист и бизнесмен.
 Силвер — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.

См. также 
 Силвер-Лейк
 Сильвер